Александра Шутенберг (; род. 15 октября 1988 года, Гдыня)   —  польская гимнастка (художественная гимнастика). Чемпион Польши 2002 года. Член национальной сборной. По окончании карьеры — спортивный журналист.

Биография 
Родители отдали 6-летнюю Александру в гимнастическую группу при Молодёжном культурном центре в Гдыне. Изначально их целью было развить в девочке подвижность и красивую осанку, но уже вскоре Шутенберг стала демонстрировать достойные результаты в этом виде спорта.

Дважды в составе сборной Шутенберг принимала участие в первенствах мира и Европы, где наивысшим достижением для команды становилось 4-е место.  В 2002 году 14-летняя Александра взяла две медали чемпионата страны, золотую и серебряную. Завершила карьеру в 21 год.

Окончила экономический факультет Гданьского университета (магистр по международным финансам и банковскому делу). Она также окончила аспирантуру по журналистике и социальным коммуникациям Варшавского университета. Cвободно владеет английским языком, на продвинутом уровне — немецким. В настоящее время Александра Шутенберг —  редактор и спортивный журналист Polsat, первой и крупнейшей в истории Польши частной телекомпании.

Ссылки 
 Aleksandra Szutenberg – dziennikarka sportowa stacji Polsat 
 Profile at Fédération Internationale de Gymnastique 
 Aleksandra Szutenberg – polska dziennikarka sportowa. Urodziła się 15 października 1988 roku w Gdyni. Pracuje w redakcji sportowej Polsatu. 

Гимнастки (художественная гимнастика) Польши
Спортивные журналисты
Выпускники Гданьского университета
Выпускники Варшавского университета